Het oeuvre van Johannes Haarklou is in 1960 onderzocht door de latere professor in muziekgeschiedenis Finn Benestad. Hij gaf in Noorwegen een officieuze biografie uit met een lijst van werken. De muziek van Johannes Haarklou was tijdens zijn leven enigszins populair maar werd in de loop van de 20e eeuw bijna geheel vergeten. Tijdens de studie bleek dat er enige  opusnummer niet waren toegekend.

Haarklou, Johannes